Als Klammerkopf werden folgende sieben Berggipfel der Klammerköpfe in der Schobergruppe an der Grenze zwischen Osttirol und Kärnten bezeichnet.

 Südlicher Klammerkopf ()
 Westlicher Klammerkopf ()
 Hoher Klammerkopf ()
 Östlicher Klammerkopf ()
 Westlicher Niederer Klammerkopf ()
 Mittlerer Niederer Klammerkopf ()
 Niedrigster Klammerkopf ()